O termo Farroupilha pode referir-se a:

 Farroupilha — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul

 Farroupilha (Porto Alegre) — bairro da cidade de Porto Alegre

 Farroupilhas ou jurujubas — ala liberal exaltada durante o Período Regencial, composta principalmente pelos responsáveis pela abdicação de D. Pedro I do Brasil em 1831

 Farrapo — termo originalmente pejorativo que designava os revoltosos sul-riograndenses que iniciaram um conflito armado em 1835 e no Império eram relacionados ao movimento supra-citado, em oposição aos caramurus

 Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha — revolta envolvendo liberais e conservadores gaúchos, incitada pela postura absolutista do Governo Central no que tangeu a política tributária e a imposição de presidentes proviciais.

 Semana Farroupilha — evento da cultura Gaúcha que antecede o feriado de 20 de setembro

 Grêmio Atlético Farroupilha — um clube de futebol de Pelotas

 Rádio Farroupilha — Emissora de Rádio com sede em Porto Alegre.

 Colégio Farroupilha — Escola privada com sede em Porto Alegre.

Desambiguação